Mystrosporiella är ett släkte av svampar. Mystrosporiella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Mystrosporiella